4-й чемпионат мира по волейболу среди мужчин прошёл с 29 октября по 14 ноября 1960 года в восьми городах Бразилии с участием 14 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 3-й раз в своей истории выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венгрия, Венесуэла, Парагвай, Перу, Польша, Румыния, СССР, США, Уругвай, Франция, Чехословакия, Япония.

В чемпионате не стартовали первоначально заявленные сборные Индии, Мексики и Доминиканской Республики.

Система проведения чемпионата 
14 участников чемпионата мира на первом этапе были разбиты на 5 групп. 10 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 10-е. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Итоговые 11—14-е места по круговой системе разыграли команды, занявшие в группах первого этапа третьи места.

Предварительный этап

Группа А 
Санту-Андре, Сантус 

 29 октября: Венесуэла — Уругвай 3:1 (9:15, 15:11, 15:13, 15:11).
 30 октября: Бразилия — Уругвай 3:0 (15:7, 15:5, 15:9).
 31 октября: Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:6, 15:4, 15:6).

Группа В 
Сантус, Санту-Андре 

 29 октября: СССР — Парагвай 3:0 (15:2, 15:7, 15:2).
 30 октября: Япония — Парагвай 3:1 (15:7, 15:12, 11:15, 15:1).
 31 октября: СССР — Япония 3:0 (15:8, 15:9, 15:7).

Группа С 
Сан-Паулу 

 29 октября: Чехословакия — Аргентина 3:0 (15:7, 15:8, 15:6).
 30 октября: Венгрия — Аргентина 3:0 (15:1, 15:9, 15:3).
 31 октября: Чехословакия — Венгрия 3:1 (15:9, 10:15, 15:13, 15:6).

Группа D 
Белу-Оризонти 

 29 октября: Румыния — Перу 3:0 (15:0, 15:0, 15:1).
 30 октября: Польша — Перу 3:0 (15:3, 15:1, 15:5).
 31 октября: Румыния — Польша 3:1 (15:11, 15:9, 11:15, 15:9).

Группа Е 
Белу-Оризонти 

 30 октября: США — Франция 3:2 (15:10, 13:15, 13:15, 15:0, 15:9).

Классификационный раунд 
Волта-Редонда, Резенди 

 6 ноября: Аргентина — Уругвай 3:2 (7:15, 15:9, 15:13, 14:16, 15:10); Парагвай — Перу 3:0 (15:8, 15:5, 15:10).
 8 ноября: Уругвай — Перу 3:0 (15:8, 15:3, 15:10); Аргентина — Парагвай 3:2 (9:15, 17:15, 13:15, 15:10, 15:8).
 9 ноября: Парагвай — Уругвай 3:1 (15:10, 12:15, 15:9, 15:8); Аргентина — Перу 3:1 (15:6, 15:12, 10:15, 15:12).

Финальный этап 
Рио-де-Жанейро, Нитерой 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт финального.

 3 ноября: СССР — США 3:0 (15:7, 15:13, 16:14).
 4 ноября: Венгрия — Венесуэла 3:0 (15:7, 15:4, 15:8); Румыния — Япония 3:0 (15:9, 15:7, 15:13); Бразилия — Франция 3:0 (15:10, 15:6, 15:9); Чехословакия — Польша 3:1 (13:15, 15:10, 15:10, 15:13).
 5 ноября: СССР — Венесуэла 3:0 (15:4, 15:11, 15:2); Польша — Венгрия 3:1 (15:12, 15:3, 9:15, 15:10); Чехословакия — Япония 3:0 (15:13, 15:11, 15:9); Румыния — Бразилия 3:1 (10:15, 15:11, 15:13, 15:9).
 6 ноября: Польша — Япония 3:1 (15:5, 11:15, 15:8, 15:9); Чехословакия — Бразилия 3:0 (15:13, 15:8, 15:6); Румыния — США 3:1 (9:15, 15:6, 15:5, 15:6); Франция — Венесуэла 3:0 (15:13, 15:4, 17:15); СССР — Венгрия 3:1 (15:10, 10:15, 15:13, 15:7).
 7 ноября: СССР — Польша 3:1 (7:15, 15:4, 15:8, 15:11); Венгрия — Франция 3:0 (15:9, 15:8, 15:7); Румыния — Венесуэла 3:0 (15:11, 15:1, 15:4); Чехословакия — США 3:0 (15:9, 15:8, 15:0); Бразилия — Япония 3:0 (15:10, 15:8, 16:14).
 9 ноября: СССР — Франция 3:1 (15:11, 14:16, 15:2, 15:8); Чехословакия — Венесуэла 3:0 (15:6, 15:2, 15:0); Польша — Бразилия 3:2 (15:8, 19:21, 15:13, 11:15, 15:11); США — Япония 3:1 (12:15, 15:12, 15:10, 15:12); Румыния — Венгрия 3:1 (13:15, 15:5, 15:6, 15:6).
 10 ноября: Япония — Венесуэла 3:0 (15:3, 15:4, 15:3); Польша — Франция 3:0 (15:13, 15:13, 15:9); США — Бразилия 3:2 (8:15, 15:12, 15:6, 4:15, 15:9); СССР — Румыния 3:1 (15:13, 16:14, 10:15, 15:11).
 11 ноября: Румыния — Франция 3:0 (15:5, 15:9, 15:9); Польша — США 3:1 (15:12, 15:10, 10:15, 15:10); Венгрия — Япония 3:0 (15:12, 15:13, 15:10); СССР — Чехословакия 3:0 (15:12, 15:10, 15:4).
 12 ноября: Чехословакия — Франция 3:0 (15:8, 15:8, 15:4); Бразилия — Венгрия 3:2 (15:8, 14:16, 13:15, 15:11, 15:8); США — Венесуэла 3:0 (15:8, 15:6, 15:11).
 13 ноября: Япония — Франция 3:0 (16:14, 15:6, 15:9); Венгрия — США 3:2 (15:11, 3:15, 7:15, 15:4, 15:13); Польша — Венесуэла 3:0 (15:2, 15:10, 15:4).
 14 ноября: СССР — Бразилия 3:1 (15:9, 13:15, 17:15, 15:11); Чехословакия — Румыния 3:2 (15:6, 11:15, 15:12, 15:17, 15:11).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Николай Буробин, Георгий Мондзолевский, Нил Фасахов, Юрий Чесноков, Геннадий Гайковой, Эдуард Либинь, Виталий Коваленко, Евгений Яковлев, Юрий Арошидзе, Иван Бугаенков, Виктор Герасимов, Юрий Поярков. Главный тренер — Гиви Ахвледиани.

 : Богумил Голиан, Зденек Гумгал, Зденек Малы, Йозеф Мусил, Яромир Палдус, Карел Паулус, Вилем Шашинка, Вацлав Шмидл, Йозеф Шорм, Йозеф Столаржик, Ладислав Томан, Юлиус Веселко. Главный тренер — Йозеф Козак.

 : Габриэл Черебетиу, Георге Корбяну, Эдуард Дерзеи, Аурел Дрэган, Георге Фиерару, Кайус Микулеску, Себастьян Михайлеску, Хорациу Николау, Петре Пэуною, Василе Павел, Штефан Роман, Марцел Русеску. Главный тренер — Николае Сотир.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 Призёры мировых первенств

Чемпионаты мира в Бразилии
Октябрь 1960 года
Ноябрь 1960 года
Международные соревнования по волейболу в Бразилии
Спорт в Бразилии в 1960 году